

Patronyme 

 Vincent Sardon (1970- ), dessinateur français de bandes dessinées.

Toponyme 

 Sardon, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région d'Auvergne.